Ferreiros est un nom propre qui peut désigner :

Ferreiros (Pernambouc), municipalité située dans l'État de Pernambouc.

Ferreiros (Lugo), localité de la commune de Paradela, situé dans la  en , sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ferreiros (Amares), paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord
 Ferreiros (Braga), paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord
 Ferreiros (Póvoa de Lanhoso), paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord
 Ferreiros de Avões, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord
 Ferreiros de Tendais, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord
 Ferreirós do Dão (avec un accent aigu dans "Ferreirós"), paroisse civile de la municipalité de Tondela, située dans le district de Viseu et la région Centre

Notes

Homonymie de toponyme

pt:Ferreiros